Alte Oberpostdirektion steht für folgende Gebäude:

 Alte Oberpostdirektion (Hamburg)
 Alte Oberpostdirektion (Koblenz)